ZFS bezeichnet:

 ZFS (Dateisystem), ein Dateisystem von Sun Microsystems
 ZFS (z/OS-Dateisystem), ein Dateisystem in z/OS unter den Unix-System-Services von IBM
 Zeitschrift für Soziologie, Universität Bielefeld
 Zeitschrift für Schadensrecht (zfs), Deutscher Anwaltverlag
 Zurich Financial Services, früherer Name des Schweizer Finanzdienstleisters Zurich Insurance Group
 Zentralstelle Fotokopieren an Schulen. Der ZFS gehören die Verwertungsgesellschaften VG Wort, VG Bild-Kunst und VG Musikedition an

Abkürzung